Стюарт Линдон Вудфорд (; ) — американский юрист и политик, член Палаты представителей США и .

Биография 
Родился 3 сентября 1835 года в городе Нью-Йорк, США. Учился в Йельском университете. В 1854 году окончил . В нём он был членом  . Затем изучал право, в 1857 году был  и начал практику в городе Нью-Йорк.

В 1860 году был избран посланником коллегии выборщиков своего штата, чтобы передать в Вашингтон голос за Авраама Линкольна на президентских выборах. В 1861 году Вурфорд был назначен помощником прокурора Южного округа Нью-Йорка и занимал эту должность около восемнадцати месяцев.

В 1862 году пошёл добровольцем в Армию Союза, где прослужил до 1865 года. За это время он стал начальником штаба генерала , а затем военным комендантом Чарльстона, Южная Каролина, и Саванны, Джорджия и  103-го полка . 13 января 1866 года президент США Эндрю Джонсон выдвинул кандидатуру Вудфорда на  временное повышение до  добровольцев. 12 марта 1866 года Сенат США утвердил повышение.

С 1867 по 1868 год Вудфорд был , избранным в  году по списку республиканцев вместе с губернатором Рубеном Фентоном. В  году Вудфорд был кандидатом от республиканцев на пост губернатора, но потерпел поражение от действующего демократа Джона Хоффмана.

В 1872 году был избран в  от Республиканской партии. Служил там с 4 марта 1873 года по 1 июля 1874 года. В том же 1872 году он был избран президентским выборщиком.

С 1877 по 1883 год он был прокурором Южного округа Нью-Йорка.

В июне 1897 года президент США Уильям Мак-Кинли назначил Вудфорда на пост . Испания разорвала дипломатические отношения с США 21 апреля 1898 года, и в тот же день Вудфорд покинул свой пост.

14 февраля 1913 года Вурфорд умер из-за болезни сердца, будучи в своём доме в Нью-Йорке. Похоронен в Стамфорде, штат Коннектикут, на Вудлендском кладбище.

Примечания 

Политики США XIX века
Члены Республиканской партии США от штата Нью-Йорк
Члены Палаты представителей от штата Нью-Йорк
Выпускники Колумбийского университета
Послы США в Испании
Вице-губернаторы Нью-Йорка
Умершие в 1913 году
Родившиеся в 1835 году
Федеральные прокуроры США
Дипломаты XIX века
Офицеры армии Союза